Assadourian ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Sempat Assadourian (* 1937), argentinischer Historiker und Hochschullehrer
 Éric Assadourian (* 1966), armenischer Fußballspieler
 Kévork Assadourian (* 1961), armenisch-katholischer Bischof